Granvik (Haparanda-archipel), Zweeds eiland behorend tot de Haparanda-archipel.
 Granvik (Lidköping), plaats in de Zweedse gemeente Lidköping